Грегг Чи́ллин (, род. 15 декабря 1988, Кембриджшир, Англия) — английский актёр. Наиболее известен по роли Зороастра де Перетолы в телесериале «Демоны Да Винчи».

Ранняя жизнь 
У Грегга Чиллина армянско-британское происхождение. В одиннадцать лет Чиллин получил первую работу — он сыграл футболиста в рекламе напитка.

Карьера 
Чиллин озвучивал Рона Уизли в нескольких видеоиграх по вселенной Гарри Поттера. В 2008 году он дебютировал в театре.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании